Övraby landskommun kan avse:
Övraby landskommun, Halland
Övraby landskommun, Skåne